Udden kan syfta på följande platser:

Finland 
Udden, Björneborg – stadsdel i Björneborg
Udden (Eckerö, Åland) – halvö i Eckerö kommun, Åland

Sverige 
Udden – tätort i Eskilstuna kommun